Il Cirò rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte nei territori di Melissa e Crucoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rose' più o meno intenso.
odore: delicato e vinoso.
sapore: secco, fresco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati 

baccalà in umido,
coniglio in casseruola,
petto di cappone al pepe verde.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

 

Vini DOC della provincia di Crotone